El término The Rose Tattoo puede referirse:

 a La rosa tatuada, una obra de teatro de Tennessee Williams; o
 a La rosa tatuada, una película estadounidense basada en la anterior.